«Презумпция невиновности» () — предстоящий мини-сериал в жанре юридического триллера, основанный на одноимённом романе Скотта Туроу. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Рут Негга. Премьера запланирована на Apple TV+.

Сюжет 
Прокурор Расти Сабич ведёт дело об убийстве Каролин Полхемус. Вскоре он становится главным подозреваемым в её убийстве.

В ролях 

 Джейк Джилленхол — Расти Сабич
 Рут Негга — Барбара Сабич
 Билл Кэмп — Рэймонд Хорган
 Элизабет Марвел — Лоррейн Хорган
 Рената Рейнсве — Каролин Полхемус
 Питер Сарсгаард — Томми Молто
 О-Т Фагбенле — Нико Делла Гуардиа
 Чейз Инфинити — Джейден Сабич
 Лили Рэйб — доктор Лиз Раш

Производство 
В феврале 2022 года стало известно, что Apple TV+ заказала восьмисерийный мини-сериал по роману Скотта Туроу, сценарий для которого написал Дэвид Э. Келли. В декабре на главную роль в сериале рассматривался Джейк Джилленхол. Его кандидатура была утверждена в январе 2023 года, а к актёрскому составу присоединились Рут Негга, Билл Кэмп и Элизабет Марвел. Режиссёрами сериала выступят Грег Яйтанес и Анна Севицки. В феврале к актёрскому составу присоединились Рената Рейнсве, Питер Сарсгаард, О-Т Фагбенле, Лили Рэйб и Нана Менсах.

Съёмки начались в феврале 2023 года в Пасадине.

Примечания 

Телевизионные мини-сериалы США